Двунаправленное письмо может обозначать следующие понятия:

 Двунаправленное письмо — способ письма, при котором направление письма меняется от строки к строке.
  — письмо, включающее в себя фрагменты, написанные на языках с разным направлением письма.